Oelschlegel ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Oelschlegel (1926–1998), deutscher Dramatiker
 Vera Oelschlegel (* 1938), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Theaterleiterin

Siehe auch:
 Oehlschlägel